Баня-Лукская фондовая биржа (, ) — фондовая биржа в Баня-Луке, Босния и Герцеговина. Была учреждена 9 мая 2001 года.

Деятельность 
В 2006 году на бирже имели листинг акции 807 компаний, а капитализация рынка акций составила 5,3 млрд долларов США.

См. также 
 Компании, имеющие листинг акций на Баня-Лукской бирже

Ссылки 
 Официальный сайт биржи

Фондовые биржи
Южноевропейские фондовые биржи
Члены FEAS
Экономика Республики Сербской
Баня-Лука